Jana – rzeka w północnej Rosji, w Jakucji 
 Jana – wieś w Bułgarii, w obwodzie miejskim Sofii
 Jana – imię żeńskie (Joanna, Janina)
 Jana – singel zespołu Killing Joke z albumu Pandemonium

Zobacz też